Pinta, Kolumbusz Kristóf egyik hajója
 Pinta, a szifilisz rokona
 Pinta, település Arizonában